Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1984, die neunte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 22. und 30. Dezember 1984 in der senegalesischen Hauptstadt Dakar statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die zum fünften Mal, dazu noch ungeschlagen, den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Zaire geschlagen werden.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je vier Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft drei Spiele absolvierte (insgesamt wurden 12 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf und die Viertplatzierten um Platz sieben.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Gruppe B

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1984 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1984
Afrikameisterschaft 1984
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Dakar
Frauenbasketballwettbewerb